Indiansporrar (Nuttallanthus) är ett släkte av grobladsväxter. Indiansporrar ingår i familjen grobladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter